Marcena ima više značenja:
 Marcena, Arezzo
 Marcena, Trento